Lisowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lisowsky (1895–1952), Wirtschaftswissenschaftler 
 Gerhard Lisowsky, Alttestamentler

 
Siehe auch:
 Lisowski
 Lissowski